Gumbel ist der Familienname folgender Personen:

 Abraham Gumbel (1852–1930), Gründer und Geschäftsführer des Heilbronner Bankvereins (der heutigen Volksbank Heilbronn)
 David Heinz Gumbel (1906–1992), in Deutschland geborener Israeli Designer und Silberschmied
 Emil Julius Gumbel (1891–1966), deutsch-jüdischer Mathematiker und politischer Publizist
 Gottfried Gumbel (1873–1943), Bankier in Heilbronn
 Hermann Gumbel (1901–1941), deutscher Germanist und Hochschullehrer
 Karl Gumbel (1909–1984), deutscher Verwaltungsjurist und Staatssekretär
 Konrad Gumbel (1886–1962), ehemaliger Abgeordneter des Hessischen Landtags
 Nicky Gumbel (* 1955), anglikanischer Priester und Buchautor
 Siegfried Gumbel (1874–1942), Rechtsanwalt und Gemeinderatsmitglied (DDP)
 Wilhelm Gumbel (1868–1934), Bankier in Heilbronn

Sonstiges
 Gumbel-Verteilung
 Gumbel (Familie)
 Gumpel